Hair Of The Dog — шостий студійний альбом шотландської групи Nazareth.

Композиції 
 Hair of the Dog — 4:11
 Miss Misery — 4:40
 Guilty — 3:38
 Changin' Times — 6:03
 Beggars Day — 6:31
 Whiskey Drinkin' Woman — 5:29
 Please Don't Judas Me — 9:48
 Love Hurts — 3:53

Джерела 
 Hair Of The Dog  allmusic
 Hair Of The Dog  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми Nazareth
Квітень 1975